Cruillas – unità di primo livello di Palermo nel quartiere Cruillas-San Giovanni Apostolo
 Cruillas – nobile famiglia siciliana proveniente dalla città di Cruilles in Catalogna
 Cruillas – municipalità messicana dello stato di Tamaulipas